Pessoas
 Família Doria — família de origens genovesas. Parte dela radicou-se em Portugal e depois no Brasil Colonial
 Andrea Doria (1466-1560) — condottiero e almirante da República de Gênova
 Giovanni Andrea Doria (1539/1540–1606) — almirante genovês
 Clemenza Doria (c. 1540-c. 1590/1591) — nobre genovesa radicada no Brasil
 José Maria Dória Pamphili  (1751-1816) — cardeal italiano que serviu como cardeal-secretário de Estado
 Franklin Dória (1836-1906) — político e magistrado brasileiro
 Luís Gastão d'Escragnolle Dória (1869-1948) — professor e escritor brasileiro
 Seixas Dória (1917-2012) — advogado e político brasileiro, governador de Sergipe
 João Doria (pai) (1919-2000) — publicitário e político brasileiro
 Jorge Dória (1920-2013) — ator brasileiro
 Palmério Dória (1948) — jornalista brasileiro
 João Doria (1957) — governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, empresário e jornalista brasileiro
 Pedro Doria (1974) — jornalista e escritor brasileiro
 Matheus Dória Macedo (1994) — futebolista brasileiro

Topônimos
 Palazzo Doria Pamphilj (ou Palazzo Doria) — palácio de Roma, Itália
 Villa Doria Pamphilj — parque paisagístico de Roma, Itália
 Galeria Doria Pamphilj — museu de Roma, Itália

Outros
 SS Andrea Doria — navio transatlântico italiano